Pecnik peut être :

Une ville 
 Pećnik, une ville de Bosnie-Herzégovine

Un patronyme 
Patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Ivan Pecnik (1966-), acteur belge
 Nejc Pečnik (1986-), footballeur slovène